Santo Stefano er det italienske navn for Sankt Stefan. Det kan også betyde:

 Santo Stefano (ø) – italiensk ø i øgruppen Pontinske øer
 Santo Stefano al Mare
 Santo Stefano Belbo
 Santo Stefano d'Aveto
 Santo Stefano del Sole – by i Campania, Italien
 Santo Stefano di Cadore
 Santo Stefano di Camastra
 Santo Stefano di Magra
 Santo Stefano di Rogliano – by i Calabrien, Italien
 Santo Stefano di Sessanio
 Santo Stefano in Aspromonte – en by i Calabrien, Italien
 Santo Stefano Lodigiano
 Santo Stefano Quisquina – italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Santo Stefano Roero
 Santo Stefano Ticino